Jaffrey peut faire référence à :

Toponyme

 Jaffrey, une localité du comté de Cheshire dans le New Hampshire, aux États-Unis,

Patronyme

 Jaaved Jaffrey (1963-), acteur indien,
 Madhur Jaffrey (1933-), actrice et écrivaine culinaire indienne,
 Saeed Jaffrey (1929-), acteur indien,
 Sakina Jaffrey (1962-), actrice américaine, fille de Saed et Makina Jaffrey.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis